Meziříčko ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Meziříčko u Moravských Budějovic, Okres Třebíč
Gemeinde Meziříčko u Jihlavy, Okres Žďár nad Sázavou (bis 1. Januar 2007 Okres Jihlava)
Ortsteil Meziříčko, Gemeinde Letovice, Okres Blansko

Horní Meziříčko, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec